Новороссийка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новороссийка — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Киргизия 
 Новороссийка — прежнее название села Шабдан Кеминского района Чуйской области.

Россия 
 Новороссийка — село в Табунском районе Алтайского края.
 Новороссийка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Новороссийка — село в Ромненском районе Амурской области.
 Новороссийка — деревня в Беловском районе Кемеровской области.
 Новороссийка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Новороссийка — деревня в Нововаршавском районе Омской области.

См. также 
 Новороссийск (значения)
 Новороссийский
 Новороссийское